Gottesmutter steht für:
Maria, die Mutter Jesu, siehe Gottesgebärerin
Allheilige Gottesmutter (Dimitrovgrad), eine Marienkirche 
Gottesmutter von Kasan, eine Marienikone
Gottesmutter von Wladimir, eine Marienikone
Gottesmutter von der Pforte, eine Marienikone in Athos, Griechenland

Siehe auch